Cornutiplusia clarescens är en fjärilsart som beskrevs av Rudolf Pinker och Bacallado 1975. Cornutiplusia clarescens ingår i släktet Cornutiplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
clarescens